Viridiplantae (ou plantas verdes)  formam um clado (grupo monofilético) que compreende o conjunto formado pelas  Carófitas  e plantas terrestres (Embryophyta).

Descrição
O clado Viridiplantae (literalmente "plantas verdes") ´um agrupamento monofilético de organismos eucariotas constituído pelas algas verdes, que são primariamente aquáticas, e pelas plantas terrestres (Embryophyta), que emergiram a partir da mesma linhagem ancestral.

O agrupamento geralmente designado por «algas verdes» tradicionalmente exclui as «plantas terrestres», o que implica que ambos os grupos são na realidade parafiléticos dada a partilha de uma mesma linhagem, ou seja de um concestor. Em consequência do conhecimento de que as embriófitas emergiram de entre as algas verdes, é cada vez maior o número de autores que incluem estes grupo num único táxon, que assim é feito monofilético. O agrupamento definido com esta circunscrição taxonómica inclui um conjunto de organismos que herdaram desse ancestral comum mais recente, nomeadamente apresentam células com celulose na sua parede celular e cloroplastos primários derivados da endossimbiose com cianobactérias que continham  clorofilas a e b e eram desprovidas de ficobilinas. Existem mais de 350 000 espécies de Viridiplantae.

Em alguns sistemas de classificação, o grupo tem sido tratado ao nível taxonómico de reino, sob vários nomes, entre os quais Viridiplantae, Chlorobionta ou siplesmente Plantae, neste último caso expandindo o conceito tradicional de reino das plantas para incluir as algas verdes. Num sistema de classificação para todos os eucariotas publicado em 2005, foi introduzido o nome Chloroplastida para este agrupamento, reflectindo a existência de a presença no conjunto de cloroplastos primários com clorofila verde. No caso o nome «Viridiplantae» foi rejeitado tendo em conta que algumas das espécies incluídas não são «plantas», pelo menos no sentido tradicional do termo.

O agrupamento Viridiplantae, entendido no sentido atrás explanado, é constituído por dois clados: Chlorophyta e Streptophyta, a que acrescem os grupos basais designados por Mesostigmatophyceae e Chlorokybophyceae. Quando se adiciona as algas vermelhas e as glaucófitas, acredita-se que o agrupamento Viridiplantae pertence a um clado mais alargado designado por Archaeplastida ou Primoplantae.

Uma avaliação taxonómica dos eucariotas baseada na distribuição de miosina mostra que os membros do grupo Viridiplantae perderam as miosinas da classe-I.

As algas verdes são um grupo tradicionalmente conhecido, parafilético em relação às embriófitas ou plantas terrestres. Viridiplantae é composto por dois clados ou grupos monofiléticos, que são as clorófitas e as estreptófitas. Entre as últimas encontram-se as plantas terrestres ou embriófitas e as algas verdes mais aparentadas a elas e compartilhando um antecessor comum.

Viridiplantae é composto por mais de 300.000 espécies de plantas descritas, aproximadamente a sexta parte de todas as espécies de seres vivos conhecidos que povoam a Terra.

O ancestral das algas verdes e de todas as plantas terrestres, que também é o ancestral de outras algas (ver gráfico), adquiriu o seu primeiro cloroplasto através de um único evento de endosimbiose com uma cianobactéria. Por isso se diz que este clado e o clado mais grande que o contém, adquiriu os seus cloroplastos "de forma primária" (já que outros organismos, representados na zona amarela do gráfico, obtiveram os cloroplastos através das algas vermelhas ou verdes que já os haviam adquirido - de forma secundária). Os cloroplastos das viridófitas possuem características que permitem diferenciá-los facilmente dos das algas vermelhas e das glaucófitas.

A evidência molecular sustenta fortemente a monofilia deste grupo, tanto no que respeita às sequências de ADN do núcleo e dos organelos, como no que respeita às características ultraestructurais (em particular a transferência de genes do cloroplasto para o núcleo). Este clado também é sustentado por um número de caracteres bioquímicos e morfológicos, incluindo a provável perda das ficobilinas (que estão presentes nas cianobactérias e nas algas vermelhas), a aparição da clorofila b (para além da já presente clorofila a). As plantas verdes também armazenam hidratos de carbono na forma de grânulos de amido nas suas células, e as suas células móveis (espermatozóides) têm características particulares.

Hoje em dia, parece que várias linhagens de organismos unicelulares com paredes celulares com escamas distintivas, chamados "micromónadas" ou "prasinophyta", estão situados próximas da base da árvore filogenética das viridófitas. No entanto, uma análise filogenética mais exaustiva pressupõe a divisão basal entre as clorófitas e as estreptófitas. Neste estudo, um dos chamados "micromónadas", Mesostigma, parece ser o grupo irmão de todo o resto das estreptófitas.

Filogenia e classificação
Uma filogenia simplificada do agrupamento Viridiplantae, resulta na seguinte estrutura:
 Viridiplantae
Chlorophyta
Chlorophytina (clorófitas nucleares ou clado UTC)
Ulvophyceae
Cladophorales
Dasycladales
Bryopsidales
Trentepohliales
Ulvales-Ulotrichales
Oltmannsiellopsidales
Chlorophyceae
Oedogoniales
Chaetophorales
Chaetopeltidales
Chlamydomonadales
Sphaeropleales
Trebouxiophyceae
Chlorellales
Oocystaceae
Microthamniales
Trebouxiales
Prasiola (clade)
Chlorodendrophyceae
Pedinophyceae
prasinófitas (parafilético)
Pyramimonadales
Mamiellophyceae
Pycnococcaceae
Nephroselmidophyceae
Prasinococcales
Palmophyllales
Streptophyta
Charophyta
Mesostigmatophyceae
Chlorokybophyceae
Klebsormidiophyceae
Charophyceae
Zygnematophyceae
Coleochaetophyceae
Embryophyta (plantas terrestres)

Cladograma
O cladograma que se segue apresenta a estrutura consensual da relação com as algas verdes, maioritariamente baseada em dados obtidos em estudos de biologia molecular.

Referências gerais 
 Judd, W. S. Campbell, C. S. Kellogg, E. A. Stevens, P.F. Donoghue, M. J. 2002. Plant systematics: a phylogenetic approach, Second Edition. Sinauer Axxoc, USA.

Sistemas de classificação
Botânica sistemática
Plantas